Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Estèphe – Dordogna
Saint-Estèphe – Gironda